Юнкера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-лас-Нивес. Занимает площадь 58 км². Население — 3205 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La Serranía
 Web

Муниципалитеты Малаги